Loňský ročník vyhrál pár Carly Gullicksonová a Travis Parrott. Letošní rok vypadl v 1. kole s argentinskou dvojicí Gisela Dulková a Pablo Cuevas ve dvou setech 2–6, 4–6.
 
Titul získal americký první nasazený pár Liezel Huberová a Bob Bryan, když ve finále zdolal česko-pákistánskou dvojici Květa Peschkeová a Ajsám Kúreší 6–4, 6–4.

Nasazení 
  Liezel Huberová /  Bob Bryan (vítězové)
  Cara Blacková /  Leander Paes (čtvrtfinále)
  Katarina Srebotniková /  Nenad Zimonjić (2. kolo)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Daniel Nestor (semifinále)
  Rennae Stubbsová /  Dick Norman (1. kolo)
  Jelena Vesninová /  Andy Ram (2. kolo)
  Lisa Raymondová /  Wesley Moodie (čtvrtfinále)
  Vania Kingová /  Horia Tecău  (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Externí odkazy 
 Pavouk smíšené čtyřhry

Smíšená čtyřhra